Columbia County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Columbia County (Arkansas)
 Columbia County (Florida)
 Columbia County (Georgia)
 Columbia County (New York)
 Columbia County (Oregon)
 Columbia County (Pennsylvania)
 Columbia County (Washington)
 Columbia County (Wisconsin)